Rockhampton désigne notamment :

Toponyme

Australie 
 Rockhampton (Queensland) une ville du Queensland ;
 Rockhampton City, une banlieue de Rockhampton, Queensland.

Royaume-Uni 
 Rockhampton, village situé dans le Gloucestershire ;
 Rockhampton un village du South Gloucestershire en Angleterre.